Zimna stal – film z 1987 w reżyserii Dorothy Ann Puzo
 Zimna stal – film z 1990 w reżyserii Kathryn Bigelow
 Zimna stal – powieść Jensa Lapidusa z 2008